Первый дивизион 1956/1957 () — 12-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1956/57
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1956 году
Спорт в Норвегии в 1957 году